Okręty US Navy o nazwie USS "Sparrow":
 Pierwszy USS "Sparrow" (AMc-31) był trałowcem. Nabyty w 1940.
 Drugi USS "Sparrow II" (SP-3231) był okrętem patrolowym. W służbie w latach 1918-19.
 Trzeci USS "Sparrow" (MHC 42) był niszczycielem min.

Sparrow